Miejscowości w USA:
 Lonsdale – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Garland
 Lonsdale – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice

Osoby:
 Baldwin Lonsdale (1948–2017) – vanuacki polityk
 Emma Lonsdale (ur. 1981) – brytyjska narciarka dowolna
 Keiynan Lonsdale (ur. 1991) – australijski aktor i piosenkarz
 Michael Lonsdale (1931–2020) – francuski aktor

Inne:
 Lonsdale London – brytyjska marka odzieżowa i akcesoriów sportowych
 HMVS Lonsdale – australijski okręt
 Hrabia Lonsdale – brytyjski tytuł szlachecki